Epitome of Torture — чотирнадцятий студійний альбом німецького метал-гурту Sodom, виданий в 2013 році.

Список композицій

Примітки 

Альбоми Sodom